Crisolita (nombre de origen griego que significa "piedra dorada")de color verde amarillento se emplea para designar a:

 Crisoberilo, mineral; o
 una variedad de peridoto.